A47 ou A-47 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense ouest-indienne, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-47, autoroute en projet qui reliera Badajoz à Huelva ;
  Autoroute française A47 reliant Chasse-sur-Rhône à Saint-Chamond.

Routes
  Route britannique A47 reliant Leicester à Lowestoft ;
  Route nord-irlandaise A47 reliant Enniskillen à Belleek.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres